Буки — 1. назва літери Б у старослов'янській азбуці; 2. широколистяні дерева родини букових; 3. водяна піна, бурління річкових порогів (в однині - бук).

Селище міського типу:
 Буки — Черкаська область, Маньківський район

Села:
 Буки — Житомирська область, Житомирський район
 Буки — Житомирська область, Коростенський район
 Буки — Київська область, Білоцерківський район

Річка:
 Буки — Кіровоградська область

Села:
 Буки — Вітебська область, Верхньодвінський район
 Буки — Вітебська область, Шарковщинський район

Буки — село, Калузька область, Хвастовіцький район

Примітки

Мережні ресурси